Cuffaro puede referirse a:

 Ariel Cuffaro Russo
 Cristian Cuffaro Russo
 Salvatore Cuffaro